El Masters de Roma 2016, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2016 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 73a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 15 de maig de 2016 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el seu 12è títol de categoria Masters i el primer de la temporada. Aquest fou el títol més important del seu palmarès sobre terra batuda i la primera vegada des de 1931 amb Patrick Hughes que un tennista britànic no s'imposava a Roma. Fou una repetició de la final disputada una setmana abans a Madrid amb resultat contrari. En la final femenina s'imposà l'estatunidenca Serena Williams, guanyant el 70è títol del seu palmarès i el quart títol a Roma. Per la parella masculina formada pels estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar també per quarta ocasió a Roma en el segon títol de l'any. Aquest fou el 36è títol de categoria Masters del seu palmarès. La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van guanyar el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016